Projet Galileo peut se référer à des termes anglophones désignant plusieurs projets éducatifs ou de recherche homonymes :

 Galileo project, ou Jupiter Orbiter with Probe (JOP) : sonde spatiale américaine développée par la NASA qui a pour mission d'étudier la planète Jupiter et ses lunes. 
  : un programme éducatif d'astronomie du Clifton College de Bristol, au Royaume-Uni.
 The Galileo Project : un projet de recherche d'intelligence extra-terrestre initié en 2021 par Avi Loeb de l'université Harvard